Regne de Dongola
 Ciutat de Dongola
 Dongola (Illinois)

Vegeu també 
 Dòngola